Александр Иванович Верете́нников (1918 — 2001) — российский учёный в области разработки методов и аппаратуры для измерения параметров ядерного оружия, лауреат государственных премий.

Биография 
Родился 16 августа 1918 года в Щёлкове.
В мае 1941 года окончил военный факультет МИИС по специальности «военный инженер-электрик радиоспециальности». Стаж военной службы — с 1 сентября 1938 года.

Участник Великой Отечественной войны. Инженер-майор, инженер-подполковник, последняя должность — начальник мастерских Центрального склада наркомата обороны.

В 1948 — 1966 годах работал в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Арзамас-16), в 1960—1966 годах заместитель главного конструктора по внешним испытаниям — начальник сектора.
Был в числе физиков-экспериментаторов, участвовавших в подготовке испытания бомбы РДС-1 29 августа 1949 года.

В 1966—1987 годах — директор и научный руководитель НИИ импульсной техники (НИИИТ), г. Москва, затем до последних дней жизни главный научный сотрудник там же.

Доктор физико-математических наук, профессор.

Умер 5 октября 2001 года в Москве.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1953) — за ядерно-физические исследования, связанные с разработкой и испытанием изделия РДС-6с
 Ленинская премия (1962) — за разработку методик проведения испытаний в условиях полигона,
 Государственная премия СССР (1984) — за разработку специальной технологии проведения ядерных экспериментов.
 заслуженный деятель науки РФ (1999)
 орден «Знак Почёта» (1951)
 орден Красной Звезды (1954)
 орден Трудового Красного Знамени (1954)
 орден Ленина (1971)
 орден Октябрьской революции (1981)
 орден Отечественной войны II степени (1985)
 медали

Сочинения:
 Детекторы импульсного ионизирующего излучения [Текст] / З. А. Альбиков, А. И. Веретенников, О. В. Козлов ; Под ред. А. И. Веретенникова. — Москва : Атомиздат, 1978. — 173 с. : ил.; 21 см.
 Методы исследования импульсных излучений / А. И. Веретенников, В. М. Горбачев, Б. А. Предеин. — М. : Энергоатомиздат, 1985. — 152 с.; 21 см.
 Вакуумные фотоэлектронные приборы для измерения импульсных излучений / А. Г. Берковский, А. И. Веретенников, О. В. Козлов. — М. : Энергоатомиздат, 1982. — 165 с. : ил.; 21 см.
 Рядом с атомной бомбой [Текст] : записки эксперта-физика : [к 100-летию со дня рождения] / [Александр Иванович Веретенников]. — 2-е изд., доп. — Тамбов : Юлис, 2018. — 179 с. : ил., портр., цв. ил., портр.; 19х22 см; ISBN 978-5-98662-140-1 : 500 экз.
 На службе атому : Некоторые итоги / А. И. Веретенников. — М. : ИздАТ, 2000. — 89 с., [8] л. портр. : портр., факс.; 22 см; ISBN 5-86656-101-8

Источники 
 Фото http://vniia.ru/about/incl/nagrad.pdf
 https://1418museum.ru/heroes/33381604/
 https://www.vniia.ru/about/incl/veret.pdf